Il campionato di calcio di Primera División messicana 1955-1956 è stato il tredicesimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 9 luglio 1955 e si concluse il 25 marzo del 1956. Vide la vittoria finale del León.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
= Giocano lo spareggio per il titolo di campione.
      Campione del Messico
      Retrocesso in Segunda División

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il titolo di Campione

Risultati

Calendario

Verdetti Finali 
 Il Club León è campione del Messico.
 Il Club Deportivo Zamora retrocede in Segunda División.

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana
 Segunda División messicana 1955-1956
 Copa México 1955-1956

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1955-1956